Il doppio del torneo di tennis Open de Rennes 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Grégory Carraz e Mathieu Montcourt che hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Frank Moser 6-3, 3-6, [10-4].

Teste di serie 

 Chris Drake /  Martin Lee (quarti di finale)
 Jérôme Haehnel /  Julien Jeanpierre (semifinali)

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (quarti di finale)
 Tomasz Bednarek /  Frank Moser (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Rennes 2006